|-
| (73401) 2002 LE22||||8 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73402) 2002 LA23||||8 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73403) 2002 LG23||||8 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73404) 2002 LL24||||9 червня 2002||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (73405) 2002 LE25||||2 червня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (73406) 2002 LT25||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73407) 2002 LV25||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73408) 2002 LH26||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73409) 2002 LS26||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73410) 2002 LV26||||7 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73411) 2002 LW26||||7 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73412) 2002 LC28||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73413) 2002 LE28||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73414) 2002 LU30||||3 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73415) 2002 LZ32||||3 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73416) 2002 LP34||||8 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73417) 2002 LX35||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73418) 2002 LK36||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73419) 2002 LQ36||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73420) 2002 LX36||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73421) 2002 LX38||||7 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73422) 2002 LY38||||7 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73423) 2002 LG39||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73424) 2002 LV39||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73425) 2002 LJ41||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73426) 2002 LM41||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73427) 2002 LH42||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73428) 2002 LP45||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73429) 2002 LY47||||13 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73430) 2002 LX48||||12 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73431) 2002 LU55||||14 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73432) 2002 LD57||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73433) 2002 LJ57||||11 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73434) 2002 LB58||||14 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73435) 2002 MS||2002 MS||18 червня 2002||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (73436) 2002 MH2||||16 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73437) 2002 MJ2||||16 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73438) 2002 MM2||||17 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73439) 2002 MQ2||||17 червня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (73440) 2002 ML3||||29 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73441) 2002 MU3||||30 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 73442 Феруліо (Feruglio)||||10 липня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (73443) 2002 NK10||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73444) 2002 NR12||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73445) 2002 NS12||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73446) 2002 NX12||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73447) 2002 NM13||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73448) 2002 NS13||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73449) 2002 NW18||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73450) 2002 NY19||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73451) 2002 NN30||||6 липня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (73452) 2002 NS33||||13 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 73453 Ніноманфреді (Ninomanfredi)||||13 липня 2002||Кампо Катіно||Джанлуко Масі, Франко Малліа
|-
| (73454) 2002 NB35||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73455) 2002 NT36||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73456) 2002 ND38||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73457) 2002 NZ43||||12 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73458) 2002 NZ47||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73459) 2002 NL48||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73460) 2002 NM50||||14 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73461) 2002 NV51||||14 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73462) 2002 NA53||||14 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73463) 2002 NE53||||14 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73464) 2002 NY54||||5 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 73465 Буонанно (Buonanno)||||10 липня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (73466) 2002 OP5||||20 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73467) 2002 OV5||||20 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73468) 2002 OB8||||18 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73469) 2002 OZ12||||18 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73470) 2002 OM15||||18 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73471) 2002 OH16||||18 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73472) 2002 ON18||||18 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73473) 2002 OV18||||18 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73474) 2002 OK19||||18 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73475) 2002 PV1||||5 серпня 2002||Обсерваторія Пустельний Блукач||Обсерваторія Пустельний Блукач
|-
| (73476) 2002 PO4||||4 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73477) 2002 PQ14||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73478) 2002 PX14||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73479) 2002 PM23||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73480) 2002 PN34||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73481) 2002 PO69||||11 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73482) 2002 PP71||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73483) 2002 PB72||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73484) 2002 PD72||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73485) 2002 PA73||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73486) 2002 PY85||||13 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73487) 2002 PD89||||11 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73488) 2002 PO90||||11 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73489) 2002 PE121||||13 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (73490) 2002 PR123||||12 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 73491 Робметсон (Robmatson)||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (73492) 2002 QE28||||28 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73493) 2002 QT41||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73494) 2002 QF42||||30 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73495) 2002 QE43||||30 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73496) 2002 RW10||||4 вересня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (73497) 2002 RT13||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (73498) 2002 RP25||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (73499) 2002 RL53||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (73500) 2002 RK57||||5 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|}

Див. також 
 Список астероїдів

73400